Кам'яни́й () — струмок в Граховському районі Удмуртії, Росія, ліва притока Адамки.

Довжина струмка становить 3 км. Бере початок на південній околиці села Кам'яне на Можгинської височини, впадає до Адамки навпроти села Нижні Адам-Учи.

На річці розташоване село Кам'яне, де збудовано автомобільний міст.

Річки Граховського району